Переве́рзев — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии Женская форма .

Известные носители 
 Переверзев, Александр Яковлевич (1941—2015) — советский и российский историк, педагог.
 Переверзев, Алексей Петрович (род. 1949) — советский легкоатлет.
 Переверзев, Валерьян Фёдорович (1882—1968) — российский литературовед.
 Переверзев, Виктор Михайлович (род. 1958) — советский гребец.
 Переверзев, Евгений Никандрович (1907 — 1974) — советский военный деятель.
 
 Переверзев, Леонид Борисович (1930—2006) — джазовый музыковед, журналист, теоретик дизайна.
 Переверзев, Никита Петрович (1902—1990) — советский хозяйственный деятель.
 Переверзев, Николай Владимирович (род. 1986) — российский игрок в мини-футбол.
 Переверзев, Павел Николаевич (1871—1944) — российский адвокат и политический деятель, министр юстиции Временного правительства.
 Переверзев, Пётр Семёнович (1914—1967) — Герой Социалистического Труда.
 Переверзев, Фёдор Лукич (1792—1861) — тайный советник, сенатор.
 Переверзев, Эдуард Павлович (род. 1953) — советский легкоатлет-барьерист.

См. также 
 Переверзева
 Переверзин

Примечания